Новоалекса́ндровская улица — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга. Меридиональная улица в исторических районах Шувалово и Озерки. Проходит параллельно Новоорловской улице до реки Каменки, по восточной границе Ново-Орловского лесопарка.

История 
Современное название улица носит с 1920-х годов. До этого с 1901 года называлась Новоникитинской улицей.

Пересечения 
С юга на север (по увеличению нумерации домов) Новоалександровскую улицу пересекают следующие улицы:
 Захаров переулок — пересечение;
 Вокзальный проезд — пересечение;
 Заповедная улица — пересечение.

Транспорт 
Ближайшие к Новоалександровской улице станции метро — «Озерки» (около 1,65 км по прямой от начала улицы) и «Проспект Просвещения» (кратчайшее расстояние по прямой — около 2,2 км). Обе станции расположены на 2-й (Московско-Петроградской) линии.

Движение наземного общественного транспорта по улице отсутствует.

Ближайшие к Новоалександровской улице остановочные пункты железной дороги — Шувалово (кратчайшее расстояние по прямой — около 200 м) и Озерки (около 600 м по прямой от начала улицы).

Общественно значимые объекты 
 Ново-Орловский лесопарк (к западу, по всей длине улицы)

См. также 
 Ново-Никитинская улица

Примечания

Литература

Ссылки